Seis de Octubre puede referirse a:
 la fecha 6 de octubre;
 Seis de Octubre, ciudad egipcia; o
 Seis de Octubre, gobernación de Egipto.